Lomaia ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandre Lomaia (* 1963), Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats Georgiens
 Giorgi Lomaia (* 1979), georgischer Fußballspieler